;  — японская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2011, 2012, 2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии